Castel del Monte (kasteel)
 Castel del Monte (gemeente)
 Castel del Monte (wijn)